Hermanice bezeichnet:

 Hermanice (Ustroń), Stadtteil von Ustroń, Polen

Siehe auch:

 Heřmanice, Name mehrerer Orte in Tschechien